Lijst van leden van het Europees Parlement (1979-1984), samenstelling van het eerste Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (1984-1989), samenstelling van het tweede Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (1989-1994), samenstelling van het derde Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (1994-1999), samenstelling van het vierde Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (1999-2004), samenstelling van het vijfde Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (2004-2009), samenstelling van het zesde Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (2009-2014), samenstelling van het zevende Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (2014-2019), samenstelling van het achtste Europees Parlement
 Lijst van leden van het Europees Parlement (2019-2024), samenstelling van het negende Europees Parlement